Суперкубок Польщі з футболу 2019  — 28-й розіграш турніру. Матч відбувся 13 липня 2019 року між чемпіоном Польщі клубом П'яст (Гливиці) та володарем кубка Польщі клубом Лехія (Гданськ).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2019
Польща
Події 13 липня
Липень 2019
2019 у польському спорті